Pfarrkirche Pasching steht für
 Alte Pfarrkirche Pasching Hl. Johannes der Täufer, heute Filiale
 Neue Pfarrkirche Pasching Hl. Johannes